Stanovništvo Indonezije broji 237,64 miliona prema nacionalnom popisu sprovedenom 2010 godine, međutim 2015. godine je procenjeno da je broj veći, oko 255 miliona. Karakterišu ga, dakle, veliki broj stanovnika, visoka gustina naseljenosti, zatim mlada populacija i veliki demografski, etnički, religijski i lingvistički diverzitet.

Pregled 
Posebna karakteristika stanovništva Indonezije je da 58% ljudi u Indoneziji živi na ostrvu Džava.,ostrvu sa površinom malo većom od Bugarske i brojem stanovnika od preko 140 miliona. Posledica ovakvog odnosa površine i brojnosti stanovništva je veoma visoka gustina naseljenosti u nekim oblastima ove zemlje. To je ujedno i ostrvo sa najvećom populacijom na svetu.

Uprkos dosta efektivnom i robustnom programu planiranja porodice koji je na snazi od 1967. godine, u prvoj deceniji 21. veka je beležen rast populacije od 1,5%. Predviđa se da će sa takvom stopom rasta Indonezija prestići treću najmnogoljudniju zemlju sveta, SAD. Postoje predlozi koji podrazumevaju obnovu programa iz 1967. godine kako bi se izbeglo dostizanje ove pozicije. Sa druge strane postoji značajan otpor među stanovnicima na religijskoj osnovi oformljenog oko mišljenja da je porodično planiranje istovetno sa nezahvalnosti prema Bogu.

Indonezija ima relativno mladu populaciju u poređenju sa Evropskim nacijama, iako postepeno stari kao posledica smanjenja nataliteta i produžavanja životnog veka. Prosečna starost ljudi u Indoneziji iznosi 30,2 godine po podatku iz 2017. godine.

Stanovništvo Indonezije oduhvata stanovništvo sastavljenog iz velikog broja etničkih, kulturoloških i religioznih grupa, od kojih su neke u međusobnom srodstu. Najdominantniji po brojnosti i drugim parametrima su Javanci. Od nezavisnosti, u Indoneziji se kao službeni jezik koristi indonežanski jezik koji je forma malajskog jezika, koji je u upotrebi u medijima, poslovno, a i u vladi, gde je ujedno i najzastupljeniji jezik. Većina stanovništva koristi lokalni jezik ili dijalekt koji im je maternji.

Populacija

Populacija po provincijama

Starostna struktura 

Indonežanski demografski sastav pokazuje relativno mladu populaciju. Zvanični podatak iz 2010. godine daje prosečnu starost od 28,2 godine.

Bitna statistika

Procena UN-a

Potpuna stopa fertiliteta i rađanja (TFR) i CBR:

Fertilitet i starenje populacije po provincijama 
Totalna stopa fertiliteta (TFR) i populacija preko 60 godina po regionima, 2010. godine:

Etnički sastav 

Postoji više od 300 različitih etničkih grupa u Indoneziji. Preko 95% su istog porekla prvobitno iz Indonezije. Javanci su najveća etnička grupa koja broji preko 100 miliona, tj. čini 43% populacije. Na drugom mestu po brojnosti su Sundi sa nešto više od 40 miliona pripadnika, tj. 15% udela u populaciji.

Religija 
Indonezija je najmnogoljudnija muslimanska zemlja, većinom, i pored toga što se nalazi u jugo-istočnoj Aziji, a ne na, ili neposredno pored Bliskog Istoka. Oko 87,18% stanovnika se izjasnilo kao pripadnici islamske veroispovesti na popisu iz 2010. godine. Nešto manje od 10% Indonežana se izjašnjava kao Hrišćani, od kojih su preko 2/3 protestanti. Populacija hinduističke veroispovesti ima udeo od 1,69%; 0,72% budističke, i 0,56% osatlih religija.

Lingvistička struktura 
Indonežanski je zvanični jezik zemlje i dominantan je u medijima, poslovanju i vladi. Veliki broj različitih jezika su matični u Indoneziji. Po etnolozima postoji 737 jezika u Indoneziji, pri čemu je najzastupljeniji maternji jezik javanski. Koristi se nekoliko varijanti kineskog, koji nije jezik nastao u Indoneziji, najviše Min Nan. Korišćenje kineskog jezika bilo je obeshrabrivano u periodu između 1966 i 1998. godine.

Starije generacije znaju i holandski, što je posledica nizozemske kolonizacije do druge polovine 20. veka.

Pismenost i obrazovanje 
Ukupna zastupljenost pismenih osoba je: 92,81% pismenost muškaraca: 95,5% pismenost žena: 90,4%. Obrazovanje nije besplatno u Indoneziji, međutim, obavezno je do devetog razreda. Iako se 92% dece prijavi u osnovnu školu, manji procenat je pohađa stalno. Oko 45% dece uzrasta srednje škole pohađa srednju školu, dok neki njihovi vršnjaci idu u stručne škole.

Demografske statistike prema podacima CIA-e

Prosečna starost 

 Muškarci: 27,7 godina
 Žene: 28,7 godina
 Populacija: 28,2 godina

Životni vek u proseku 

 Muškarci: 68,50 godina
 Žene: 73,7 godina
 Populacija: 71 godinu

Godine školovanja u proseku 

 Muškarci: 12 godina
 Žene: 11 godina
 Populacija: 11 godina

Stopa rasta populacije 

 1,09 (2012. godine)

Urbanizacija 

 Ukupno: 44%
 Stopa: 3% (2005-2010. godine)

Polni odnos (m/ž) 

 0-15 godina: 1,04:1
 15-64 godina: 1,01:1
 Preko 64 godine: 0,79:1
 Ukupno: 1:1

Učestalost HIV/AIDS 

 Ukupno: 0,2%
 Br. ljudi sa HIV/AIDS: 270 000

Etnički sastav 

 Javanci 40,6%
 Sundi 15%
 Maduri 3,3%
 Minangkabau 2,7%
 Betavi 2,4%
 Bugisi 2,4%
 Banteni 2%
 Bandžari 1,7%
 Ostali 29,9% (popis iz 2000. godine)

Finansije za obrazovanje 

 3,6% NBP-a.

Reference 

Демографија по државама
Индонезија